Brabrand IF is een Deense voetbalclub uit Brabrand. De club werd in 1934 opgericht. In 2009 promoveerde de club naar de 1. division, maar het verblijf duurde slechts een jaar.

Eindklasseringen

|}

Bekende (ex-)spelers
  Jim Larsen
  Flemming Povlsen

Externe link
 Officiële site

Brabrand, IF
Sport in Aarhus